В 2008 году проходит 60-й сезон по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP.

Календарь гонок 
Календарь гонок на 2008 год был официально опубликован в июле 2007 года. Расписание было впоследствии изменено, и Гран-при Японии теперь стоит раньше австралийского (начальная дата Гран-при Австралии пересекалась с Финалом кубка по австралийскому футболу). Также было ещё 2 изменения: дата Гран-при Португалии была сдвинута с 20 на 13 апреля, а финал в Валенсии с 2 ноября на 26 октября.

 ‡ = Ночная гонка
 † = только для класса MotoGP.

Итоги сезона

MotoGP 
Новый сезон в классе MotoGP открылся историческим гран-при Катара — первой ночной гонкой в истории чемпионатов мира. Гонка была выиграна гонщиком Ducati Кейси Стоунером, вторым был новичок Хорхе Лоренсо, стартовавший с поула в своей первой гонке королевского класса, третьим Дани Педроса.

В Испании Педроса выиграл свою первую гонку в этом сезоне, позади были Росси и Лоренсо, в то время как Стоунер боролся с механическими проблемами и в конце концов финишировал 11-м после 2 вылетов в гравий. На гран-при Португалии Лоренсо стартовал с поула и выиграл свою первую гонку в премьер-классе, позади были Педроса и Росси.

В Китае одержал свою первую из 3 побед подряд Росси, затем последовали Франция и домашняя гонка в Италии.

Стоунер одержал 3 подряд победы в Великобритании, Голландии и Германии, так же выиграв старт с первого места и быстрые круги во всех трех.

Гран-при США на Лагуна-Секе стало поворотной точкой всего сезона. До гонки Стоунер опережал Росси в чемпионате на 20 очков. Австралиец взял поул и стартовал с первой позиции в гонке. Однако Росси обошёл Кейси в середине первого круга, и Стоунер ничего не смог с этим поделать, следуя вторым до 24-го круга, на котором он упал на последнем повороте. Он сумел поднять мотоцикл и продолжить гонку, но финишировал на втором месте с огромным отставанием от Валентино. А Росси положил начало своей серии из 5 побед подряд. В следующих 2 гран-при — Чехии и Сан Марино, Стоунер падал, в то время как Росси побеждал.

Гонка в Индианаполисе была весьма сложной из-за погодных условий: приближение урагана Айк означало холод, сильный ветер и дождь на протяжении всей гонки. Гран-при прошло под знаком борьбы между Валентино Росси и бывшим чемпионом класса MotoGP Ники Хэйденом, который в конечном итоге оказался на подиуме первый раз в сезоне. Когда Росси ушёл в отрыв от преследователей, подул шквальный ветер и гонку пришлось остановить досрочно.

2 неделями позже в Японии Росси завоевал титул чемпиона мира за 3 гонки до конца чемпионата — это был его уже 8-й чемпионский титул, теперь у него стало 6 побед в чемпионатах в классе MotoGP и по одной в классах 250cc, 125cc. Стоунер затем одержал победу в своем домашнем гран-при Австралии, Росси же победил в Малайзии.

250cc 
В классе 250cc чемпионом мира стал итальянец Марко Симончелли. Это стало его первой победой в чемпионатах MotoGP.

125cc 
На Мото Гран-при Австралии Майк ди Мельо выиграл титул в классе 125cc. Это стало его первой победой в чемпионатах MotoGP.

Гран-при

Положение в чемпионате мира

Положение гонщиков 
 Гонщики, отмеченные голубым фоном, могут претендовать на звание лучшего новичка года.
 Гонки, отмеченные голубым фоном, являются гонками в дождливых условиях.
 Система начисления очков: 25 за 1-е место, 20 за 2-е, 16 за 3-е, 13 за 4-е, 11 за 5-е, 10 за 6-е и так далее до 1 очка за 15-е место. Гонщики должен финишировать в гонке, чтобы получить очки.

MotoGP

250cc

Результаты заменяющих гонщиков и гонщиков по wildcard в классе 250cc

125cc

Результаты заменяющих гонщиков и гонщиков по wildcard в классе 125cc

Положение в Кубке конструкторов 
 Каждый производитель получает столько же очков, сколько и её лучший гонщик в каждом гран-при.

MotoGP

250cc

125cc

Участники

MotoGP

250cc

125cc 

Мотогонки Гран-при по сезонам